Inaugurujący konkurs indywidualny Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2020/2021 odbył się w austriackim Ramsau 18 grudnia 2020 roku. Po raz ostatni zawody rangi Pucharu Świata w tej miejscowości odbyły się osiem lat temu, podczas których zwyciężyła Sara Takanashi.

Pierwotnie zmagania o Puchar Świata rozpocząć się miały tydzień przed zawodami w Austrii w Lillehammer, lecz ze względu na pandemię koronawirusa organizatorzy zmuszeni byli odwołać te zawody.

Kwalifikacje do pierwszego w sezonie konkursu indywidualnego wygrała reprezentująca Austrię Marita Kramer, która oddała najdłuższy skok w zawodach na odległość 93,5 metra. Na drugim miejscu skoczywszy pół metra bliżej oraz ze stratą ponad siedmiu punktów sklasyfikowana została Słowenka Nika Križnar. Trzecią lokatę w kwalifikacjach zajęła rodaczka zwyciężczyni Daniela Iraschko-Stolz. Do startu przystąpiło pięć reprezentantek Polski, z których awans do konkursu głównego wywalczyły Kinga Rajda (32. miejsce) i Kamila Karpiel (37. miejsce). Reprezentująca Rumunię Daniela Haralambie została zdyskwalifikowana, czego powodem był nieregulaminowy kombinezon. Łącznie w kwalifikacjach wystartowały sześćdziesiąt dwie zawodniczki. Zawody w całości rozegrane zostały z dwunastej belki startowej. 

W konkursie indywidualnym triumfowała zwyciężczyni kwalifikacji, Marita Kramer. Skoki Austriaczki w obu seriach były najdalsze, z czego skok z serii drugiej jest nowym rekordem obiektu. Na drugim miejscu sklasyfikowana została Nika Križnar straciwszy do pierwszego miejsca ponad osiem punktów. Na najniższym stopniu podium stanęła reprezentantka Japonii Sara Takanashi. Startująca z plastronem liderki za poprzedni sezon Norweżka Maren Lundby zajęła miejsce siódme. Poza Kramer w czołowej dziesiątce wśród Austriaczek znalazły się Daniela Iraschko-Stolz (6. miejsce) i Chiara Hölzl (10. miejsce). Obu Polkom startującym w zawodach nie udało się awansować do serii finałowej. Najlepsza z nich, Kamila Karpiel zajęła 37. miejsce, tuż za nią sklasyfikowana została Kinga Rajda. Zawody rozegrane zostały z belki dwudziestej oraz dwudziestej pierwszej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Ramsau był Werner Rathmayr oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Sandro Sambugaro, a jego asystentem – Stefan Wolf. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 17 grudnia 2020

Konkurs indywidualny – 18 grudnia 2020

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 

2020 w Austrii
Ramsau
Skoki narciarskie w Austrii